

Phénomène 
 En hippisme, un crack est un cheval de course performant ayant remporté de très nombreuses victoires. Par extrapolation, on désigne ainsi une personne ayant de grandes compétences dans un domaine précis.
 En sociologie, un crack désigne un expert passionné ou un geek.

Drogue
 Le crack est un dérivé fumable de la cocaïne obtenu par cristallisation. Il est d'une très grande toxicité.

Informatique et logiciels 
 Un crack est un programme informatique conçu pour modifier le comportement d'un autre logiciel, la plupart du temps pour lever une impossibilité ou une restriction d'utilisation.
 Un crack No-CD permet le lancement ou le fonctionnement d'un jeu pc sans son support disque.

Œuvres artistiques

Cinéma 

 Les Cracks, un film d'Alex Joffé avec Bourvil et sorti en 1968
 , un film italien de Giulio Base sorti en 1991
 Cracks, un film franco-anglo-irlandais de Jordan Scott sorti en 2009

Musique 
 Crack, un album du rappeur américain Z-Ro sorti en 2007
 The Crack, le premier album du groupe de rock britannique The Ruts sorti en 1979
 Leftöver Crack, un groupe new-yorkais de Ska punk

Autre 
 Colline du crack, nom donné à un campement de trafic de drogue situé près de la porte de la Chapelle dans le nord de Paris